Okręty US Navy o nazwie USS "Halsted" czasem zapisywanej jako "Halstead" :
 Pierwszy USS "Halstead" (PF-76) - nazwa noszona krótko w 1943 przez fregatę podczas budowy. Okręt został przekazany Wielkiej Brytanii, w Royal Navy służył pod nazwą HMS "Barbados" (K504)
 Drugi USS "Halsted" (DE-91) - nazwa krótko noszona w 1943 przez niszczyciel eskortowy podczas budowy. Okręt został przekazany Wielkiej Brytanii, w Royal Navy służył pod nazwą HMS "Halsted" (K556)

Halsted